I pronipoti (The Jetsons) – serie animata del 1962
 I pronipoti: Il film (Jetsons: The Movie) – film d'animazione del 1990
 The Jetsons: George Jetson and the Legend of Robotopia – videogioco del 1989 per Amiga
 Jetsons: The Computer Game – videogioco del 1992 per vari computer
 The Jetsons: Robot Panic – videogioco del 1992 per Game Boy
 The Jetsons: Cogswell's Caper – videogioco del 1992 per NES
 The Jetsons: Invasion of the Planet Pirates – videogioco del 1994 per SNES